The Unicorns Have Got to Go () — 8 эпизод первого сезона мультсериала «Обычный мультик».

Синопсис 
Мордекай случайно привлекает группу единорогов после использования флакона одеколона.

Персонажи 
 Мордекай
 Ригби
 Единороги
 Скипс
 Бенсон
 Маргарет
 Попс
 Масл Мен
 Дай Пять

Критика

Телевидение 
Этот эпизод посмотрели 2.42 миллиона зрителей на премьеру 25 октября 2010 года.

Интернет 
Этот эпизод оставил хорошие отзывы. Этот эпизод набрал 7,3/10 на IMDb, а также набрал 7.2/10 на TV.com.

Факты 
 Этот эпизод не был показан в Восточной Европе (преимущественно в Венгрии, Польше и Румынии) из-за скверного содержания.

Примечания

Ссылки 
 The Unicorns Have Got to Go на Regular Show.wiki
 The Unicorns Have Got to Go на CN.wiki

Эпизоды мультсериала «Обычный мультик»